Explay Star — смартфон компании Explay на базе ОС Android, c Дисплеем 3.5’’дюйма,2 активные SIM-карты, c сетями 3G / Wi-Fi / Bluetooth / GPS,Камера 5.0 Мп,Фронтальная камера 0.3 Мп,Поддержка карт памяти microSD до 32 ГБ.

Аккумулятор 
Телефон поставляется с литий-ионным аккумулятором ёмкостью 1500 мАч. Заявленное производителем время работы:
Режим разговора: до 5 ч (2G)/до 4 ч (3G)
Режим ожидания: до 200 ч (2G)/до 60 ч (3G).

Дисплей 
Диагональ дисплея Explay Star составляет 3,5 дюймa. Разрешение — 320х480 пикселей. Дисплей смартфона выполнен по технологии TFT и 262.14 тыс. цветов оттенков цветов. Сенсор поддерживает Дуал-тач (Двойное прикосновение одновременно) и Мультитач (Выполнение различных задач при поочерёдном прикосновении к дисплею или прикосновением к дисплею сразу двумя пальцами одновременно).

Фотокамера 
Задняя камера в пластиковой окантовке расположена в верхнем углу на задней панели телефона. Камера в 5.0 мегапикселей позволяет делать снимки в хорошем качестве. Максимальное разрешение фотографий, сделанных с камеры смартфона, 2592х1944 пикселей. Присутствует запись видеороликов с максимальным разрешением ролика — 640x480 пикселей с частотой до 24 кадров/с.
Также есть передняя камера 0.3Мпикс. для звонков и видеоконференций.

Аппаратная часть 
Explay Star оснащён процессором Qualcomm Snapdragon (S1) MSM7627A с частотой 1 Гц и встроенным видеоускорителем Adreno 200.
Оперативная память аппарата — 256 Мб(доступно меньше), постоянная память — 256 Мб (доступно 158 Мб)Поддерживаются карты памяти MicroSD, объёмом до 32 Гб.

Комплектация 
При покупке в комплектацию входят: Сетевой адаптер USB, Аккумулятор, Кабель micro-USB, Наушники, Руководство пользователя, Гарантийный талон.

Версии 
Explay A350 — очень схож с Explay Star отличие только в названиях. И в отличие от Explay Star — Explay A350 продаётся только в «Связном», отсюда и предположение что версия Explay Star — Explay A350 продаётся и сделано компанией Explay для компании «Связной».

Примечания 
  Смартфон Explay Star — Explay 
 Обзор Explay A350 (Star)- YouTube
 Explay Star (A350) — Обсуждение — 4PDA

Ссылки 
 Explay Star — Яндекс. Маркет
 Explay Star (A350) — Прошивка — 4PDA
 Смартфон Explay Star — Enter

Устройства на базе Android
Появились в 2012 году в России